

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Черногория
Шахматы
Шахматы в Черногории